Bremser är ett efternamn som bärs av följande personer:
 Cindy Bremser, född 1953, amerikansk medeldistanslöpare
 Dirk Bremser, född 1965, tysk fotbollstränare och före detta fotbollsspelare
 Johann Gottfried Bremser (1767–1827), tysk parasitolog
 Ray Bremser (1934–1998), amerikansk poet